Mundo Cão (1962), documentário italiano
 Mundo Cão (2016), filme brasileiro com Babu Santana, Lázaro Ramos e Adriana Esteves
 Mundo Cão (banda), grupo português de rock